Musta – città di Malta
 Emiljano Musta – calciatore albanese
 Perlat Musta – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese